

Geografia 
 Ngi – città della Repubblica Democratica del Congo

Sigle 
 Navigazione Generale Italiana – compagnia di navigazione italiana
 Next Generation Identification

Aziende 
 NGI –  Internet Provider italiano

Codici 
 NGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ngau Island (Figi)
 ngi – codice ISO 639-3 della lingua ngizim